Salmantino – abitanti di Provincia di Salamanca
Salmantino – abitanti di Salamanca